Erich Hartmann – fotografo tedesco naturalizzato statunitense
Erich Hartmann – militare tedesco